Tarsch ist der Name folgender Orte:

 Tarsch (Gemeinde Yspertal), Ortsteil von Yspertal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Tarsch (Latsch), Fraktion der Gemeinde Latsch in Südtirol